Вязычин — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вязычин — деревня в Березинском районе Минской области.
 Вязычин — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.